Дмитрий Григорьевич Ткач (1907 — ?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1907 году в селе Попенки. Член ВКП(б) с 1938 года.

С 1935 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1935—1972 гг. — на литературной работе, в РККА, ответственный редактор газеты «Молдова сочиалистэ», секретарь ЦК КП(б) Молдавии, слушатель Высшей партийной школы при ЦК КПСС, секретарь ЦК КП Молдавии, заведующий Отделом Совета Министров Молдавской ССР, начальник Архивного управления при СМ Молдавской ССР.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 3-го и 4-го созывов.

Умер после 1985 года.

Ссылки 
 Ткач Дмитрий Григорьевич // Советская Молдавия: краткая энциклопедия / Вартичан И. К. — Кишинёв: Главная редакция Молдавской советской энциклопедии, 1982. — С. 622-623. — 709 с.
 Ткач

Секретари ЦК КП Молдавии
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва